Домашний чемпионат Великобритании 1937/38 () — пятидесятый розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победу в турнире одержала сборная Англии.

Турнир начался 23 октября 1937 года с разгромной победы англичан на выезде над ирландцами в Белфасте со счётом 5:1. Неделю спустя в Кардиффе валлийцы обыграли шотландцев со счётом 2:1. В ноябре Шотландия сыграла вничью с Ирландией (1:1), а Англия победила Уэльс со счётом 2:1. В марте 1938 года Ирландия с минимальным счётом обыграла Уэльс. 9 апреля 1938 года Шотландия с минимальным счётом обыграла Англию на «Уэмбли», но турнирного значения та игра не имела — англичане к тому моменту уже выиграли Домашний чемпионат.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Бомбардиры 
 3 гола
  Джордж Миллз

 2 гола
  Уилли Холл

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1937/38 на сайте EU-football.info
 Домашний чемпионат 1937/38 на сайте Englandfootballonline

1938
Футбол в Англии в сезоне 1937/1938
Футбол в Европе в 1937 году
Футбол в Европе в 1938 году